Narodna zaštita (NDH)
 Narodna zaštita (RH)
 Narodna zaštita (časopis), časopis kojeg je 1917. osnovao Đuro Basariček